Osvícení obecně označuje zážitek a životní změnu poznání pravdy, často o Bohu, jinak také prozření. Další významy:
 bódhi – ústřední buddhistický pojem označující prožitek nirvány
 rigpa – pojem používaný v dzogčhenu, označující prvotní, neduální stav vědomí
 satori – pojem používaný v zenu, označující přelomový duchovní prožitek
 osvícenství – intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století
 osvit filmu – osvícení neboli expozice filmového pásu
 Osvícení (kniha) – kniha Stephena Kinga
 Osvícení (film) – film Stanleyho Kubricka
 Osvícení (hololoď) – fiktivní kosmická loď z kultovního britského sitcomu Červený trpaslík
 Osvícení se také někdy říká iluminátům, členům různých tajných společností